Gustav Kulenkampff ist der Name folgender Personen:

* Gustav Kulenkampff (Politiker) (1811–1878; auch Johann Gustav Kulenkampff), deutscher Kaufmann und Politiker
 Gustav Kulenkampff (Komponist) (1849–1921), deutscher Komponist und Musikdirektor